Неогублённый (неогу́бленный) гласный среднего ряда средне-нижнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых языках мира. Символ в алфавите МФА — ɜ, в алфавите X-SAMPA — 3. Стоит обратить внимание, что в алфавите МФА символ является особым знаком (перевёрнутая эпсилон ε), а не цифрой 3.

Примеры

Примечания 

Неогублённые гласные
Гласные среднего ряда
Гласные средне-нижнего подъёма